A természetes rénium (Re) egy stabil (185Re, természetes előfordulása (37,4%) és egy hosszú élettartamú radioaktív izotópból (187Re, felezési ideje 4,12 év, gyakorisága 62,6%) áll. A stabil izotóppal rendelkező elemek közül csak az indium és tellúr esetén fordul még elő, hogy nem az elem hosszú életű radioaktív izotópja a legritkább.

33 további radioizotópját írták le, közülük a legstabilabbak a 183Re (felezési ideje 70 nap), a 184Re (38 nap), a 186Re (3,7186 nap), a 182Re (64,0 óra) és a 189Re (24,3 óra). Számos magizomerje is ismert, közülük a legstabilabbak a 186mRe (felezési ideje ) és a 184mRe (169 nap). A többi izomer felezési ideje egy napnál kevesebb.

Standard atomtömeg: 186,207(1) u

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Rénium